W sezonie 2006/2007 w Superliga (nazwa sponsorska – Corgoň liga) występowały następujące kluby:

Tabela

Baraże o mistrzostwo

Baraże o utrzymanie

Najlepsi strzelcy

Zobacz też 
Wyniki spotkań

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Słowacji
2006 w piłce nożnej
2007 w piłce nożnej
2006 na Słowacji
2007 na Słowacji